A 2012-es WTCC magyar nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2012. május 6-án rendezték meg a Hungaroring-en, Mogyoródon.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos végeredmény

WTCC magyar nagydíj
Magyar